Eschenmoser ist der Familienname von

 Albert Eschenmoser (* 1925), Schweizer Chemiker
 Jakob Eschenmoser (1908–1993), Schweizer Architekt
Siehe auch:
 Eschenmosen